Mešita Atik se nachází v několika městech Bosny a Hercegoviny:

 Mešita Atik (Bijeljina) – v Bijeljině
 Mešita Atik (Kalesija) – v Kalesiji
 Mešita Atik (Ključ) – v Ključi

Také existuje:
 Mešita Atik Mustafa Paša v Istanbulu